Женская команда спортивной школы «Танаис» по футболу — женский футбольный клуб из Воронежа. Участник чемпионата России.

Прежние названия 
 1992—1993 «Танаис» (Воронеж)
 1994—1995 «Спорт» (Воронеж)
 1996 «Анна» (Нововоронеж)
 1998—н.в. «Танаис» (Воронеж)

История 
ДЮСШ «Танаис» на волне популяризации женского футбола создала женскую команду в 1992 году. 
Первый Чемпионат России провела во второй лиге. 
В заслуги можно занести победу над командой «Штурм» (Петрозаводск) 2-1. В 1993 году команда стала вице-чемпионом России по футзалу. Выступала в мини-футболе

Результаты выступлений 
в Чемпионате России по футболу среди женщин

в Чемпионате России по мини-футболу среди женщин

Примечание

Ссылки 

Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Воронежа